Saint-Pierre-d'Entremont kan syfta på:
 Saint-Pierre-d'Entremont, Isère
 Saint-Pierre-d'Entremont, Orne
 Saint-Pierre-d'Entremont, Savoie